Ино́ () — персонаж древнегреческой мифологии из беотийского цикла, дочь царя Фив Кадма и Гармонии. Стала женой царя Орхомена Минийского Афаманта, который воспитывал двух детей от Нефелы, Фрикса и Геллу. Ино оказалась злой мачехой: она заставила мужа согласиться на принесение Фрикса в жертву Зевсу. В последний момент Нефела спасла своих детей и отправила их в Колхиду на златорунном баране, из-за чего Ино оказалась связана с мифом об аргонавтах.

Ино воспитала и (по одной из вариаций мифа) вскормила сына своей сестры Семелы — бога виноделия Диониса. Этим она навлекла на себя гнев Геры, которая наслала безумие на Афаманта. Муж Ино в припадке убил одного из её сыновей Леарха. Тогда она схватила второго ребёнка, Меликерта, и, спасаясь от мужа, прыгнула со скалы в море. По одной из версий мифа, этой трагедии предшествовала женитьба Афаманта на Фемисто; последняя решила убить пасынков, но из-за Ино перепутала их со своими детьми, потом покончила с собой, а Афамант пришёл в ярость и убил Леарха. В любом случае боги, помня о том, как Ино воспитывала Диониса, превратили её в морскую богиню Левкофею, которая с того момента помогала терпящим бедствие морякам. Её культ получил широкое распространение во всей Элладе. В Риме Левкофею отождествили с Матер Матутой.

Ино появляется в «Одиссее» Гомера. Она стала героиней ряда античных пьес — в том числе трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида (все тексты утрачены).

Мифы

Происхождение и семья 
Ино была дочерью легендарного основателя Фив и царя Беотии Кадма, принадлежавшего к потомству Эпафа, и Гармонии — дочери Ареса и Афродиты. Её сёстрами были Семела, Агава и Автоноя, братом — Полидор. Ино стала женой Афаманта, царя Орхомена Минийского (по альтернативной версии, царя Фив), воспитывавшего двоих детей от первой жены — богини облаков Нефелы. Этих детей звали Фрикс и Гелла; Ино тоже родила Афаманту двух детей — сыновей Леарха и Меликерта.

Существовали альтернативные версии, в которых Ино была первой женой Афаманта, а Нефела — второй.

Злая мачеха 
В мифах о взаимоотношении Ино с детьми её мужа от Нефелы прослеживаются сказочные мотивы о злой мачехе. Ино возненавидела Фрикса и Геллу. Она уговорила женщин Беотии втайне от мужей поджарить предназначенные для посева семена пшеницы. Когда обработанное таким образом зерно не дало всходов, начался голод. Афамант отправил посольство в Дельфы, чтобы узнать у пифии причину бедствия. Ино подкупила посланников царя, и те сообщили, что земля вновь станет плодородной только тогда, когда Фрикса принесут в жертву Зевсу. Согласно классической версии мифа, под давлением подданных Афамант был вынужден согласиться на жертвоприношение, но в последний момент Нефела похитила сына вместе с Геллой и посадила их на летающего златорунного барана, который унёс детей на восток. Гелла в пути погибла, а Фрикс добрался до Колхиды. Таким образом, Ино оказалась связана с мифами о золотом руне и аргонавтах.

По альтернативной версии Фрикс сам, вопреки желанию Афаманта, решил спасти народ от бедствия неурожая и принести себя в жертву. Стражник, ездивший в Дельфы за оракулом, пожалел его и рассказал царю правду о предсказании. Тогда Афамант выдал Ино вместе с Меликертом Фриксу на казнь; но Дионис, когда царицу уже вели на смерть, похитил её и спас ей таким образом жизнь. Этот рассказ может восходить к афинской драматургии V века до н. э.

Существовали и такие версии мифа, в которых вторую жену Афаманта зовут не Ино, а Фемисто (у Ферекида), Демодика (у Пиндара), Горгопида (у Гиппия Элидского); эта женщина влюбилась в пасынка, а не найдя взаимности, оклеветала, так что ему пришлось бежать. У Гая Юлия Гигина Фрикса обвинила в попытке изнасилования не мачеха, а тётка. Наконец, у Софокла виновницей неурожая стала Нефела, наславшая на землю засуху из ревности к Ино, а схолиаст Пиндара утверждает, будто в софокловой трагедии как раз Нефела была злой мачехой Фрикса. У Филостефана Киренского Ино — первая жена Афаманта, покинутая ради Нефелы, и она пытается отомстить бывшему мужу, погубив его сына.

Безумие и смерть 
Трагический поворот в жизни Ино античные авторы связывают с её сестрой Семелой, которая стала возлюбленной Зевса. Из-за происков ревнивой Геры Семела погибла, а оставшегося без матери ребёнка, будущего бога виноделия Диониса, посланник Зевса Гермес отдал на воспитание Ино и Афаманту (Овидий в связи с этим называет Ино «кормилицей племянника Вакха»). По одной версии мифа, ребёнка поместили в женскую часть дома, воспитывали как девочку и распускали слухи, будто Семела имела любовную связь со смертным, а не с богом, — таким образом Ино и Афамант надеялись избежать гнева Геры. По другой версии, царь и царица подчёркивали божественное происхождение своего воспитанника. В любом случае Гера сочла необходимым наказать Ино и Афаманта.

О наказании, постигшем Ино, античные авторы пишут по-разному. Согласно Нонну Панополитанскому, однажды, когда Ино была на охоте, ею овладел приступ безумия. Она убила рысь, содрала с животного шкуру и отправилась на гору Парнас, где присоединилась к девам-вакханкам. Афамант начал поиски, но его люди нашли следы крови в том месте, где Ино убила рысь, и решили, что царица погибла. Позже Афамант взял новую жену — дочь царя лапифов Гипсея Фемисто, родившую ему сыновей-близнецов. После трёх лет отсутствия Ино вернулась к мужу, и он привёл её домой, сказав Фемисто, будто это служанка из числа пленниц. По версии Нонна, царица узнала от слуг, что муж её обманывает; у Еврипида же Фемисто не усомнилась в правдивости слов Афаманта. В любом случае Фемисто решила убить Ино. Она приказала служанке одеть её детей в белое, а детей Ино — в чёрное. Согласно Нонну, Ино догадалась о том, какой план у царицы, а согласно Еврипиду, Фемисто сама рассказала неузнанной сопернице, что собирается сделать с её детьми. В любом случае Ино сделала всё наоборот, и Фемисто, введённая в заблуждение цветом одежды, убила собственных детей. Поняв, что наделала, она покончила с собой.

В версии Псевдо-Гигина Афамант сначала женился на Фемисто, а потом покинул её ради Ино. Фемисто решила ему отомстить, убив детей соперницы, но убила собственных, потому что кормилица перепутала одежду; и в этом случае царица совершила самоубийство. Вне зависимости от деталей предыстории Афамант, когда узнал о случившемся, обезумел от гнева. Леарха, старшего сына от Ино, он застрелил на охоте, приняв его за оленя или за льва, а второго сына, Меликерта, попытался сварить заживо, но Ино выхватила ребёнка из лохани с водой, стоявшей на огне. Спасаясь от мужа, она прыгнула вместе с Меликертом со скалы в море.

По другой версии, описанной у Овидия и ставшей классической, Гера спустилась в Аид к богиням ненависти эриниям. Она приказала им наслать на Ино с Афамантом безумие; именно поэтому Афамант, не понимая, что он делает, убил Леарха, а Ино бросилась в море. Павсаний излагает ещё одну версию: Афамант разгневался на жену, узнав, что та пыталась погубить Фрикса.

Апофеоз 

Когда Ино оказалась в море, боги вспомнили о её роли в воспитании маленького Диониса. Они обратились к Посейдону, и тот принял мать с сыном в сонм морских божеств. Ино стала Левкофеей ( — «белая богиня»), а Меликерт — Палемоном. Оба они стали помогать морякам и терпящим бедствие путникам. В частности, Левкофея спасла Одиссея во время бури, когда тот плыл с острова Калипсо в сторону родной Итаки. Богиня убедила его завернуться в подаренное ею чудотворное покрывало и прыгнуть с плота в воду; благодаря этому Одиссей пережил шторм и добрался до страны феаков.

Культ 
Левкофею в Элладе почитали в качестве морской богини, которая помогает терпящим кораблекрушение морякам. Марк Туллий Цицерон пишет, что её чтила «вся Греция». В Риме Левкофею отождествили с Матер Матутой на основании сходных элементов культа. Согласно Плутарху, в храмы Матер Матуты женщины вводили служанок, которых били по щекам и выгоняли вон, обнимали детей сестёр вместо родных и сопровождали жертвоприношения действиями, которые напоминали о воспитании Диониса и муках Ино. Была также найдена параллель Меликерту, и в римской мифологии появился сын Матуты Портун (от ) — покровитель гаваней.

Ино была посвящена скала, с которой, по мнению древних, она с сыном бросилась в море. В честь Меликерта, перенесённого дельфином в область Коринфа, справляли раз в два года Истмийские игры, а в честь Ино — праздник Инахеи на Крите. Согласно одному из локальных мифов, тело Ино было выброшено на берег в области города Мегары, и лишь потом она была обожествлена. В том месте мегарцы построили посвящённый Ино храм, в котором совершали ежегодные жертвоприношения. В античной литературе также сохранились свидетельства о существовании храмов в честь Ино в Лаконике и Мессении. Разные вариации культа Ино были на многих островах Эллады, а также на населённом греками побережье Малой Азии. Существуют свидетельства о культе Левкофеи на берегах Нила: в эллинистическую эпоху греческая мифология активно сближалась с египетской.

В искусстве 

Впервые Ино-Левкофея упоминается в «Одиссее» Гомера. В этой поэме она — доброе божество, которое приходит на помощь главному герою. Гомер упоминает её фиванское происхождение; отсюда исследователи делают вывод, что уже на том этапе развития эпической традиции дочь Кадма Ино и морская богиня Левкофея были единым персонажем.

Миф об Ино стал сюжетной основой ряда античных пьес. В частности, это трагедия Эсхила «Афамант», от которой сохранились только два коротких фрагмента: «Единого из рук её приял котёл, // Над очагом блюдомый на треножнике…» и «…И бронзовыми извлекая крючьями…» (о сюжете пьесы ничего не известно). Софокл написал на эту тему две трагедии под названием «Афамант» и одну под названием «Ино», текст которых утрачен полностью (фрг. 4—6 Радт). Еврипид создал две трагедии под названием «Фрикс» и трагедию «Ино», содержание которых пересказал Псевдо-Гигин (последней точно, двух первых — предположительно). В трагедии «Вакханки» того же автора Ино выведена как второстепенный персонаж. Дионис в этой пьесе мстит фиванским женщинам за издевательства над его матерью и наказывает царя Пенфея за то, что тот противится распространению культа нового бога. Безумные женщины, в числе которых упомянута Ино, принимают Пенфея за дикого зверя и разрывают его на части. В источниках упоминаются также «Фрикс» Ахея, «Афамант» Астидаманта, сатировская драма Ксенокла Старшего «Афамант», две комедии «Афамант», латинские трагедии Квинта Энния и Луция Акция («Афамант»), Ливия Андроника («Ино»). Лукиан Самосатский в одном из своих произведений рассказывает о пантомиме, в которой актёры представляли бегство Фрикса и безумие Афаманта. Овидий включил литературную обработку этого мифа в свои «Метаморфозы», последний поэт античности Нонн Панополитанский рассказывает историю Ино в IX и X песнях «Деяний Диониса».

О популярности в античной литературе сюжетов, связанных с Ино, свидетельствует строка из произведения Горация «Наука поэзии». В этом трактате поэт даёт советы молодым и начинающим писателям, рассуждая о том, каким должно быть поэтическое произведение. Согласно Горацию, Ино следует представлять «плачевной». Исследователи констатируют, что как раз из-за популярности сюжета у античных драматургов мифологическая традиция об Ино получилась слишком разнообразной и изобилующей противоречащими друг другу версиями. Эта героиня оказывается у разных авторов злой мачехой, любящей женой, невинной жертвой безумного мужа, защитницей своих детей, приговорённых к смерти жестокой соперницей.

Согласно древнегреческому писателю II века н. э. Павсанию статуя Ино находилась в храме Посейдона в Коринфе; изображение этой героини украшало подножие трона Аполлона в Амиклах. Александрийский грамматик II века до н. э. Каллистрат упоминает картину, на которой Ино преследует её муж. Портрет Ино чеканили на монетах Коринфа и его колоний.

В Новое время статуи Ино-Левкофеи среди прочих мифологических персонажей нередко становились частью декоративного оформления. В частности, их устанавливали в дворцово-парковых композициях. Иллюстрациями с Ино как одной из героинь античных мифов украшали разные мифологические книги, в частности «Метаморфозы» Овидия и его «». В 1801 году итальянский художник Гаэтано Гандольфи создал картину «Афамант убивает сына Ино».

К мифу об Ино обращались композиторы Иоганн Кристоф Бах и Гаэтано Доницетти.

В астрономии 
В честь Ино назван открытый 1 августа 1877 года французским астрономом Альфонсом Борелли астероид.

Оценки мифа 
Антиковеды отмечают, что имя «Ино» негреческого происхождения. Этот персонаж мог быть связан с мифами семитских народов, причём сына Ино Меликерта учёные напрямую связывают с финикийским богом мореплавания Мелькартом. Миф об Ино явно связан с одним из распространённых сказочных мотивов — о злой мачехе, которая пытается погубить своих приёмных детей. Явно сказочное происхождение имеет и история о Левкофее и волшебном покрывале, которое она подарила Одиссею с обязательным условием: достигнув суши, он должен бросить это покрывало за спину и не оглядываться.

Эпизод с поджаренной семенной пшеницей, согласно предположению Роберта Грейвса, может быть завуалированным описанием конфликта между двумя племенными группами Беотии — земеледельцами ионийцами и пришедшими с севера скотоводами эолийцами.

Примечания

Литература

Источники

Исследования

Ссылки 

 Ino на сайте проекта «База иконографии» Института Варбурга Лондонского университета
 Leukothea на сайте проекта Theoi Greek Mythology

Героини древнегреческих мифов
Древнегреческие морские боги
Мифы Беотии
Мифы о Дионисе
Морские и речные боги